Ludwig Gans ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Aaron Gans (1794–1871), deutscher Unternehmer und Mitbegründer der Firma Leopold Cassella & Comp.
 Ludwig Wilhelm von Gans (1869–1946), deutscher Unternehmer und Opfer des Nationalsozialismus